Ремії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Ремії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр